Bernhard Quandt (1903–1999), homme politique allemand (SPD, KPD, SED)
 Günther Quandt (1881–1954), industriel allemand, a fondé un empire industriel comprenant BMW et Altana
 Harald Quandt (1921–1967), industriel allemand, beau-fils de Joseph Goebbels
 Herbert Quandt (1910–1982), industriel allemand, considéré comme le sauveur de BMW et en ayant tiré un large profit
 Johann Gottlob von Quandt (1787–1859), artiste allemand, historien de l'art et collectionneur
 Johann Jakob Quandt (1686–1772), théologien luthérien allemand
 Johanna Quandt (1926-2015), veuve de l'industriel allemand Herbert Quandt
 Pablo Quandt (né en 1985), footballeur colombien 
 Richard E. Quandt (né en 1930), économiste ayant reçu la Guggenheim Fellowship
 Silvia Quandt (née en 1937), artiste allemande et une des femmes les plus riches d'Allemagne
 Stefan Quandt (né en 1966), ingénieur et industriel allemand
 Theodor Quandt (1897–1940), allemand, as aérien de la première guerre mondiale crédité de 15 victoires aériennes
 William B. Quandt (né en 1941), académique américain, auteur, professeur au département de politique de l'Université de Virginie

Voir aussi 
 Test de Goldfeld et Quandt
 Famille Quandt